Hrvatska:
 Mihaljevac (Plitvička Jezera), naselje u općini Plitvička Jezera
 Mihaljevac (Zagreb), dio Zagreba